La bataille d'El Agheila peut faire référence à :
La première bataille d'El Agheila, livrée le  pendant la guerre du désert et qui vit la victoire des forces de l'Axe à la suite du repli britannique.
La seconde bataille d'El Agheila, livrée du 11 au  et qui vit la retraite des forces de l'Axe en Tunisie.